Éric Lemarque (né en 1969), joueur de hockey sur glace franco-américain ;

Pseudonyme  

Francis Lemarque (1917-2002), chanteur français.

Toponyme 

 Square Francis-Lemarque, un square parisien.
Patronyme français